Пьер Клеман (; 1707—1767) — французский  и .

Биография 
Дебютировал в литературе пятиактной трагедией «Меропа», представляющей собой переложение в стихах знаменитой одноимённой трагедии Маффеи, однако судьба этого дебюта оказалась неудачной. Начав работу в 1729 г., он за четыре года дошёл до конца третьего действия и три готовых акта показал посетившему Францию Маффеи, не одобрившему излишнюю вольность в обращении Клемана с оригиналом. Клемана не убедил отзыв прославленного итальянца, он продолжил работу и предложил готовую пьесу парижскому Театру комедии; театр потребовал некоторых переделок. Пока Клеман трудился над исправлениями, в тот же театр представил свою пьесу на тот же сюжет и под тем же названием Вольтер. Версия Вольтера была признана шедевром и принята к постановке, а Клеману, предоставившему исправленный вариант своей пьесы, отказали. Эта история рассказывается однофамильцем Клемана Жаном Мари Бернаром Клеманом в известной книге «Истории о театре» (; 1775).

Аналогичная судьба постигла вторую пьесу Клемана «Франкмасоны преданные» (): первоначально она была принята к постановке, но из-за перекличек с другой популярной пьесой не была поставлена и вышла в Лондоне в 1740 г. отдельным изданием. Более успешен был осуществлённый Клеманом перевод с английского языка известной пьесы Джорджа Лилло «Лондонский купец» (1748): она действительно шла во французских театрах.

В 1740-50-х гг. Клеман жил в Лондоне. С 1748 г. он издавал там нечто вроде авторской газеты «Литературные новинки из Франции» (), обозревая выходящие на континенте книги. Эти статьи Клемана ценились как беспристрастная, тщательная литературная критика и были переизданы позже под заглавием «Les cinq années littéraires» (Гаага, 1754, Берлин, 1755). Его мелкие статьи вошли в «Oeuvres Posthumes».

Примечания

Литература 
 
 André Sayous, Le dix-huitième siècle à l'étranger, Paris, Amyot, 1861
 Jean Senebier, Histoire littéraire de Genève, Genève, Barde Manget & Compagnie, 1786

Переводчики Франции
Переводчики XVIII века
Переводчики прозы и драматургии на французский язык
Переводчики с английского языка